Glitter kan syfta på

 Glitter – en sammanställning av små pappers-, glas- eller metallbitar som reflekterar ljus
 Glitterrock – annat ord för glamrock
 Glitter (film) – en amerikansk romantisk musikfilm från 2001 i regi av Vondie Curtis-Hall
 Glitter (musikalbum) – ett album från 2001 av Mariah Carey från filmen
 Glitter (företag) – en svensk butikskedja.
 Glitter – en svensk tidning som ges ut av Frida Förlag, se Frida (tidning)

Personer
 Gary Glitter (1944–), brittisk musiker